Max-Liebermann-Straße steht für:

 Max-Liebermann-Straße (Leipzig)
 Max-Liebermann-Straße (Weimar)

Siehe auch:
 Haus Liebermann (auch Max-Liebermann-Haus)